Ertogrul (príncep) (1376/1377 - 1392), príncep otomà, fill de Baiazet I 
 Ertuğrul Gazi, (Akhlat, 1191/1198 – Söğüt, 1281), cap del clan Kayı dels oghuz, pare d'Osman I, fundador de l'emirat osmànlida o otomà